Sezon Norweskiej 1. Divisjon rozegrany został na przełomie 1947 i 1948 roku. Był to 9. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. Mistrzem została drużyna SK Strong.

Tabela

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1947 w hokeju na lodzie
1948 w hokeju na lodzie
1947 w Norwegii
1948 w Norwegii